Villabrázaro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villabrázaro (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villabrázaro (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar